Het ATP-toernooi van Stuttgart 2014 (met de officiële naam Mercedes Cup) werd gespeeld van 7 tot en met 13 juli 2014. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van TC Weissenhof in Duitse stad Stuttgart.

Het enkelspel werd gewonnen door Roberto Bautista Agut. Hij versloeg in de finale Lukáš Rosol met 6-3, 4-6 en 6-2. Het dubbelspel werd gewonnen door Mateusz Kowalczyk en Artem Sitak. Zij versloegen in de finale Guillermo García López en Philipp Oswald met 2-6, 6-1, [10-7].

Het toernooi van 2014 trok 36.500 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Stuttgart
Outdoor ATP-toernooi van Stuttgart